Marcus Caecilius Metellus är ett namn som burits av flera romare:

* Marcus Caecilius Metellus (praetor 206 f.Kr.), romersk politiker
 Marcus Caecilius Metellus (konsul), romersk politiker, konsul 115 f.Kr. 
 Marcus Caecilius Metellus (praetor 69 f.Kr.), romersk politiker